Пак Ынсон:
 Пак Ынсон (род. 1986) — южнокорейская футболистка.
 Пак Ынсон (en) — южнокорейская тхэквондистка, чемпионка мира 1993 года.
 Пак Ынсон (en; род. 1965) — южнокорейский скульптор.